Josef Seger ist der Name folgender Personen:

* Josef Seger (Grafiker) (1908–1998), österreichischer Grafiker
 Josef Seger (Komponist) (1716–1782), böhmischer Komponist, Vertreter der Altböhmischen Schule
 Josef Seger (Leichtathlet) (* 19??), Liechtensteiner Leichtathlet